Фераро има више значења:
 Фераро (Козенца), насеље у Италији у округу Козенца, региону Калабрија
 Фераро (Ређо ди Калабрија), насеље у Италији у округу Ређо ди Калабрија, региону Калабрија